Алексе́й Па́влович Ле́бедев:
 Лебедев, Алексей Павлович (1906—1968) — генерал-майор береговой службы; начальник Особого отдела Балтийского флота.
 Лебедев, Алексей Павлович — российский конькобежец, рекордсмен мира на дистанции 3000 метров.